Viča je lahko:
 Viča Sela (Hrvaška)
 Viča, Prokuplje (Srbija)
 Viča, Lučani (Srbija)